Шестерик — комплект из шести однородных предметов или предмет, состоящий из шести однородных частей:
 шестерик — в архитектуре шестиугольное в плане сооружение или часть сооружения;
 шестерик — шестиконная запряжка (сама по себе или вместе с влекомой ею повозкой).